«Го́вардс-Энд» () — исторический  фильм Джеймса Айвори, вышедший на экраны в 1992 году. Экранизация одноимённого романа Эдварда Моргана Форстера. Главные роли исполнили Эмма Томпсон, Энтони Хопкинс и Хелена Бонэм Картер. Лента получила три премии «Оскар» и приз Каннского кинофестиваля.

Сюжет 
Действие происходит в Великобритании в начале XX века. В фильме рассказывается о трёх семействах, представляющих три разных класса. Уилкоксы — богатые капиталисты, представляют класс, заменяющий старую аристократию. Сёстры Шлегель представляют просвещённую буржуазию. Басты принадлежат к низам среднего класса. Судьба имения Говардс-Энд служит своеобразной метафорой судеб Великобритании.

В самом начале фильма раскрывается характер семейства Уилкокс, циничных, подлых, расчётливых и грубых людей. Таковы сам глава семейства, крупный капиталист, его сыновья, дочь и невестки. Мать семьи, Рут Уилкокс — владелица усадьбы Говардс-Энд, совсем не похожа на свою семью, и очень страдает от одиночества. На водах в Германии Уилкоксы знакомятся с семьёй Шлегель — сестрами Маргарет и Хелен и их братом Тибби. Шлегели начитанны, артистичны, образованны. В их доме ведутся дискуссии и обсуждаются новинки литературы. Сёстры и брат привязаны друг к другу, всегда веселы и остроумны.

Младшую сестру Хелен приглашают погостить в Говардс-Энд и у неё завязывается роман с одним из сыновей Уилкокса, Полом. Под влиянием страсти, Пол делает ей предложение. Хелен не терпится поделиться новостями с родными, и она посылает им телеграмму о своей помолвке. Однако наутро Пол Уилкокс говорит, что это был минутный порыв и предлагает всё забыть. Но родственники Хелен встревожены, и в деревню отправляется тётя Хелен, Джули. На вокзале она случайно встречает второго сына Уилкокса и просит его подвезти её в Говардс-Энд. В ходе автомобильной поездки она спрашивает про помолвку, и старший сын Улкокса приходит в ярость, он ничего не знал об этом. Он начинает грубо браниться, кричать, что Хелен треплется на всю округу и едва не вынуждает тётушку Джули спрыгнуть на ходу из автомобиля. Хелен и её тётя уезжают.

Спустя месяц пути Уилкоксов и Шлегелей вновь пересекаются. Уилкоксы арендовали квартиру в Лондоне как раз напротив окон квартиры Шлегелей. Старшая из сестёр, Маргарет Шлегель, заходит с визитом вежливости к Рут Уилкокс. Истосковавшаяся по общению, тяжёло больная и одинокая среди своей семьи мадам Уилкокс страстно привязывается к Маргарет, она ведёт с ней долгие разговоры, рассказывает о доме своего детства, Говардс-Энде, о красоте его природы и даже хочет свозить Маргарет туда. Понимая, что никто из её собственной семьи не в состоянии оценить её любимое поместье, она завещает его Маргарет Шлегель. 

После смерти Рут семейный совет Уилкоксов решает уничтожить завещание и ничего не сообщать о нём Маргарет Шлегель. Глава семейства, Генри, просит у Маргарет помощи в подборе новой лондонской квартиры. Они сближаются до такой степени, что вдовец Генри предлагает Маргарет стать его женой. Поразмыслив, она принимает неожиданное предложение. 

Между тем сёстры сводят знакомство с клерком Леонардом Бастом, который импонирует им своим кругом чтения и широтой интересов. Генри намекает Маргарет, что фирма, где работает Баст, неминуемо разорится, и советует ему, пока не поздно, сменить работу. Послушавшись своих новых друзей, Баст находит менее оплачиваемое место, которое в итоге также теряет. Между тем его прежний работодатель — вопреки прогнозам Генри — продолжает процветать. Чтобы загладить свою вину за оплошный совет, Маргарет приглашает чету Бастов на свадьбу дочери Генри. Жена Баста под влиянием опьянения теряет контроль над собой и громогласно признаёт в хозяине дома, Генри Уилкоксе, своего бывшего любовника. Разражается скандал. 

Хелен, не одобряющая сближение Маргарет с Уилкоксами и её брак, готовится уехать подальше от всех этих неприятностей — в Германию. Накануне отъезда, проводя время на реке в обществе Баста, она не может отказать ему в интимной близости. Маргарет беспокоит отсутствие вестей от сестры из Германии. Наконец выясняется, что незамужняя Хелен ждёт ребёнка. Чарльз Уилкокс первым догадывается, что отцом ребёнка является Баст. Когда последний, проиграв борьбу с нищетой, появляется в Говардс-Энде, Чарльз в ярости нападает на него. В ходе стычки слабое сердце Баста не выдерживает, и он умирает. Чарльза берут под арест и приговаривают к трём годам заключения.

В эпилоге показано, что Маргарет и Генри, несмотря на все постигшие их злоключения, продолжают жить в Говардс-Энде вместе с Хелен, которая воспитывает своего ребёнка. Генри раскрывает Маргарет тайну завещания Рут и обещает, что после его смерти поместье точно перейдёт к Маргарет.

В ролях 
 Эмма Томпсон — Маргарет Шлегель
 Энтони Хопкинс — Генри Уилкокс
 Хелена Бонэм Картер — Хелен Шлегель
 Сэмюэл Уэст — Леонард Баст
 Ванесса Редгрейв — Рут Уилкокс
 Джеймс Уилби — Чарльз Уилкокс
 Никола Даффетт — Джеки Баст
 Эдриан Росс Мэдженти — Тибби Шлегель
 Прунелла Скейлс — тётя Джули
 Джемма Редгрейв — Иви Уилкокс
 Джозеф Беннетт — Пол Уилкокс
 Сьюзи Линдеман — Долли Уилкокс
 Питер Сельер — полковник Фасселл
 Криспин Бонэм-Картер — Альберт Фасселл
 Саймон Кэллоу — лектор по музыке

Награды и номинации

Награды 

 1992 : Каннский кинофестиваль — 45th Anniversary Prize (Джеймс Айвори)
 1992 : Общество кинокритиков Нью-Йорка — Лучшая актриса (Эмма Томпсон)
 1992 : Национальный совет кинокритиков США
 Лучший фильм
 Лучшая актриса (Эмма Томпсон)
 Лучший режиссёр (Джеймс Айвори)
 1992 : Southeastern Film Critics' Association — Лучшая актриса (Эмма Томпсон)
 1993 : Оскар
 Лучшая женская роль (Эмма Томпсон)
 Лучший сценарий (Рут Правер Джабвала)
 Лучшая работа художника-постановщика (Лучана Арриги, Ян Уиттакер)
 1993 : BAFTA
 Лучшая актриса (Эмма Томпсон)
 Лучший фильм (Исмаил Мерчант, Джеймс Айвори)
 1993 : Золотой глобус — Лучшая женская роль — драма (Эмма Томпсон)
 1993 : Бодиль — Лучший европейский фильм
 1993 : Давид ди Донателло — Лучшая зарубежная актриса (Эмма Томпсон)
 1993 : Серебряная лента — Лучшая работа художника-постановщика (Лучана Арриги)
 1993 : Премия Лондонского кружка кинокритиков
 Лучший британский фильм
 лучшая британская актриса (Эмма Томпсон)

Номинации 

 1993 : Оскар
 Лучший фильм (Исмаил Мерчант)
 Лучшая режиссура (Джеймс Айвори)
 Лучшая женскую роль второго плана (Ванесса Редгрейв)
 Лучшая операторская работа (Тони Пирс-Робертс)
 Лучший дизайн костюмов (Дженни Беван, Джон Брайт)
 Лучшая музыка к фильму (Ричард Роббинс)
 1993 : BAFTA
 Лучшая режиссура (Джеймс Айвори)
 Лучший сценарий — адаптация (Рут Правер Джабвала)
 Лучшая актриса второго плана (Хелена Бонэм Картер)
 Лучший актёр второго плана (Сэмюэль Уэст)
 Лучшая операторская работа (Тони Пирс-Робертс)
 Лучшая работа художника-постановщика (Лучана Арриги)
 Лучшие костюмы (Дженни Беван, Джон Брайт)
 Лучший монтаж (Эндрю Маркус)
 Лучший грим (Кристин Беверидж)
 1993 : Золотой глобус
 Лучший режиссёр (Джеймс Айвори)
 Лучший фильм — драма
 Лучший сценарий (Рут Правер Джабвала)
 1993 : Сезар — Лучший фильм на иностранном языке (Джеймс Айвори)
 1993 : Давид ди Донателло
 Лучший иностранный фильм (Джеймс Айвори)
 Лучший иностранный актёр (Энтони Хопкинс)
 1993 : премия Гильдии режиссёров США — Лучшая режиссёра полнометражного фильма (Джеймс Айвори)
 1993 : премия Гильдии сценаристов США — Лучший адаптированный сценарий (Рут Правер Джабвала)
 1993 : Независимый дух — Лучший иностранный фильм (Джеймс Айвори)
 1993 : Серебряная лента — Лучший иностранный режиссёр (Джеймс Айвори)

Ссылки 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Японии
Фильмы-драмы США
Экранизации произведений Эдварда Моргана Форстера
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1992 года
Семейные саги
Фильмы США 1992 года
Фильмы Merchant Ivory Productions